Черемошная — название рек в России:

 Черемошная (приток Камчатки)
 Черемошная, теряется (р. Камчатка)
 Черемошная, теряется (р. Камчатка)
 Черемошная, 13 км по лв. берегу протока Ухта (Амур от г. Комсомольск-на-Амуре до устья без р. Амгунь)